Die Liste der olympischen Medaillengewinner aus Kanada listet alle Sportler aus Kanada auf, die bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen konnten. Bislang errangen kanadische Sportler insgesamt 551 olympische Medaillen (148 × Gold, 181 × Silber und 222 × Bronze).

Das Canadian Olympic Committee wurde 1904 gegründet und drei Jahre später vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen. Kanada nahm an allen Spielen teil, mit Ausnahme der Sommerspiele 1896 und 1980.

Medaillengewinner 
Aufgrund der großen Anzahl an Medaillengewinnern erfolgt eine Unterteilung in mehrere Listen:

 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Kanada/A–D
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Kanada/E–K
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Kanada/L–Q
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Kanada/R–Z

Medaillenbilanz 
Stand: 2021

Olympische Sommerspiele

Olympische Winterspiele

Erfolgreichste Sportler 
Die 20 erfolgreichsten kanadischen Sportler bei Olympischen Spielen:

Weblinks 
 Canadian Olympic Committee
 

!Medaillengewinner
Kanada
Olympische Medaillengewinner Kanada